Ко́четов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Кочетов, Андрей Алексеевич (1914—1999) — советский государственный деятель, председатель Совета Министров Карельской АССР.

Б 
 Кочетов, Борис Сергеевич (1914—1981) — советский футболист, вратарь.

В 
 Кочетов, Валентин Васильевич (род. 1931) — советский и российский учёный, профессор, доктор технических наук. 
 Кочетов, Валерий Сергеевич (род. 1947) — член-корреспондент РАСХН и РАН.
 
 Кочетов, Виктор Алексеевич (1938—2016) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Волгоградского горкома КПСС.
 Кочетов, Владимир Иоакимович (1820—1893) — русский учёный, теоретик сельского хозяйства.
 Кочетов, Всеволод Анисимович (1912—1973) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.

Д

Е

И 
 
 Кочетов, Иоаким Семёнович (1789—1854) — протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, академик Императорской академии наук.

К 
 Кочетов, Константин Алексеевич (род. 1932) — советский военачальник, генерал армии.

М

Н

П 

 Кочетов, Пётр Трофимович (1885—1937) — советский революционный деятель, партийно-советский работник, директор Марийского областного музея.

Р 
 Кочетов, Розумник Иоакимович (1821—1867) — директор Главного архива Морского министерства в Санкт-Петербурге, писатель, действительный статский советник.

С



Населённые пункты 
 Кочетов — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Кочетов — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Кочетов — посёлок в Калининском районе Саратовской области.

См. также 

 
 
 Кочетовская
 Кочетовский